Населённые пункты Башкортостана в районах (от К до Я)

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года , численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Районы

Калтасинский

Караидельский

Кармаскалинский

Кигинский

Краснокамский

Кугарчинский

Кушнаренковский

Куюргазинский

Мелеузовский 

Согласно Конституции Республики Башкортостан, Мелеузовский район и город Мелеуз.

Мечетлинский

Мишкинский

Миякинский

Нуримановский

Салаватский

Стерлибашевский

Стерлитамакский

Татышлинский

Туймазинский 

Согласно Конституции Республики Башкортостан, Туймазинский район и город Туймазы.

Уфимский

Учалинский 

Согласно Конституции Республики Башкортостан, Учалинский район и город Учалы.

Фёдоровский

Хайбуллинский

Чекмагушевский

Чишминский

Шаранский

Янаульский 

Согласно Конституции Республики Башкортостан, Янаульский район и город Янаул.

См. также 
 Населённые пункты Башкортостана в районах (от А до И)

Примечания